Indoor (aus englisch , „im Haus“ oder „innerhalb eines Raumes“) steht für:

 Indoor-Fliegen, Betrieb zumeist unbemannter Flugzeuge
 Indoor Golf, Golfen in einem Raum
 Indoor-Growing, Züchten von Hanf in Innenräumen
 Indoor-Klettern, Kletterhalle
 Indoor Soccer, Hallenfußball
 Indoorspielplatz
 Major Indoor Soccer League, US-amerikanische Hallenfußballliga
 National Indoor Football League US-amerikanische American-Football-Hallenliga
 R/C Helicopter: Indoor Flight Simulation, Helikoptersimulation
 Indoor Skiing, Skifahren und Snowboarden in einer Halle

Siehe auch:

 Natursport
 Indore
 Outdoor – Gegenbegriff